Kuglački klub "Obrtnik" (KK Obrtnik Krapinske Toplice; KK Obrtnik; Obrtnik Krapinske Toplice; Obrtnik) je muški kuglački klub iz Krapinskih Toplica, Krapinsko-zagorska županija.  
U sezoni 2019./20. klub se natječe u 3. hrvatskoj ligi - Sjever - zona Varaždin, ligi četvrtog stupnja hrvatske lige u kuglanju.

O klubu  
Klub je osnovan 1976. godine kao slijednik nekadašnjeg kluba "Budućnost", te rad intenzivira od 1977. godine i uzima ime "Toplice". Klub se počinje natjecati u "Zagorskoj ligi", odnosno prvenstvu Hrvatskog zagorja, kojeg i osvaja, a 1980. godine osvajaju i Prvenstvo Zajednice vanjskih općina grada Zagreba. Klub uz redovita ligaška natjecanja sudjeluje i na obrtničkim prvenstvima i turnirima, te potom klub i dobiva naziv "Obrtnik". Klub je u to vrijeme nastupao i u kuglani u Krapinskim Toplicama, te je jedno vrijeme imao i žensku ekipu.  
Po osamostaljenju Hrvatske, klub je uglavnom član "Druge hrvatske lige - Sjever", koju i osvajaju u sezoni 2001./02., ali se ne plasiraju u višu ligu radi promjene sustava natjecanja.  
Po zatvaranju kuglane u Krapinskim Toplicama, klub za nastupe i treninge koristi uglavnom kuglanu u Zaboku.

Uspjesi

Ekipno

do 1991.  
 Prvenstvo Zajednica vanjskih općina Grada Zagreba 
 prvak: 1980.

 Zagorska liga / Prvenstvo Hrvatskog zagorja 
 prvak: 1978., 1979.

nakon 1991. 
 2. HKL - Sjever 
 prvak: 2001./02.

 3. HKL (Zona Varaždin) 
 prvak: 2019./20.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice 
 Krapinske Toplice

Vanjske poveznice 
 Kuglački klub Obrtnik Krapinske Toplice, facebook stranica 
 kuglanje.hr, Kuglački klub Obrtnik 
 aplikacija.kuglanje.hr, Kuglački klub Obrtnik 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB OBRTNIK KRAPINSKE TOPLICE

Izvori  
 
 zagorje.com, Obrtnik iz Krapinskih Toplica slavi 40 godina postojanja, objavljeno 4. travnja 2018., pristupljeno 19. studenog 2019. 
 Branko Piljek, Monografija zagorskog sporta , Zabok, 2011., , str. 27  
 bisnode.hr, Kuglački klub "Obrtnik" Krapinske Toplice 
 poslovna.hr, Kuglački klub Obrtnik Krapinske Toplice 
 fininfo.hr, KK "Obrtnik" Krapinske Toplice 
 

Hrvatski kuglački klubovi
Športski klubovi u Krapinsko-zagorskoj županiji